Калзада Ларга има више значења:

 Калзада Ларга (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Калзада Ларга (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику